Institut für Mikrobiologie ist der Name oder Namensbestandteil  folgender Institute: 

 Georgi-Eliava-Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie
 Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr
 Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie
 Institut für Medizinische Mikrobiologie Gießen
 Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie